Kortmann ist der Familienname folgender Familien und Personen:
 Kortmann (Adelsgeschlecht), erloschenes westfälisches Adelsgeschlecht

 Bas Kortmann (* 1950), niederländischer Jurist und Rector magnificus der Radboud-Universität Nijmegen
 Bernd Kortmann (* 1960), deutscher Sprachwissenschaftler
 Brigitte Kortmann, deutsche Schauspielerin
 Christian Kortmann (* 1974) deutscher Journalist und Autor
 Erhard Kortmann (* 1927), deutscher Karikaturist
 Ferdinand Kortmann (1913–1988) deutscher Unternehmer und Politiker
 Helmut Kortmann (* 1947), Professor, Chirurg in Hamburg-Altona
 Johannes Kortmann (1889–1965), deutscher Pädagoge, Marineoffizier und Politiker (CDU), MdB
 Karin Kortmann (* 1959), deutsche Sozialpädagogin und Politikerin (SPD), MdB
 Olaf Kortmann (* 1955), deutscher Volleyballtrainer
 Peter Kortmann (* 1961), deutscher Basketballtrainer
 Sarah Kortmann (* 1983), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Tijn Kortmann (1944–2016), niederländischer Jurist und Staatsrechtler